Marco Rogério Vieira (Belém, 08 de fevereiro de 1981) é um educador, engenheiro químico, físico e empreendedor brasileiro. Foi o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha de ouro na Olimpiada Brasileira de Astronomia (OBA) e a representar o Brasil numa competição internacional de Astronomia. Participou da III International Astronomy Olympiad que aconteceu no SAO RAS, Nizhnij Arkhyz, de 20-27 de outubro de 1998.

É um dos fundadores da Alumni IME, uma associação de ex-alunos no Instituto Militar de Engenharia (IME) e da Empresa Júnior do IME, a IME Jr. 

Sua vida é dedicada ao ensino e pesquisa. No campo científico é Mestre em Física com enfase em Física Nuclear, Atômica e Molecular. No campo da Educação sua especialidade é divulgação científica e Método Científico.

Biografia e vida pessoal 
Filho de Sebastiana do Carmo Vieira, uma contabilista e José Pantoja Ruivo, um farmacêutico, Marco Vieira nasceu em Belém do Pará no bairro de Nazaré. Logo após seu nascimento, ele foi morar na casa da avó materna Odete Rodrigues Tavares juntamente com sua mãe até a idade de 1 ano, quando sua avó faleceu e sua mãe mudou-se para Cidade Nova 2 em Ananindeua, onde foi criado. 

Aos 17 anos participou da I Olimpíada Brasileira de Astronomia e sagrou-se campeão olímpico agraciado com a medalha de ouro. Feito que se repetiu no ano seguinte. Por conta disso, Marco Vieira pode integrar a equipe que representaria o Brasil na Olimpíada Internacional de Astronomia na Rússia em 1998.

Em 2000, ele ingressou no Instituto Militar de Engenharia, a escola mais renomada de engenharia do Brasil. Ao final do ciclo básico, devido a sua boa classificação, pode escolher o curso de Engenharia Química o qual formou-se em 11 de novembro de 2004. 

Logo em seguida, em 2005, ingressou em dois mestrados, uma na PUC-Rio em Física e outro em Engenharia Nuclear na COPPE - UFRJ. 

Em agosto de 2005, mudou-se para São Paulo, onde trabalhou como bancário no Unibanco na área de Data Mining no setor de Modelagem de crédito e Risco.

De volta ao Rio de Janeiro em 2007, reingressou na PUC-Rio e desenvolveu um sistema de monocromatização de raios-X de alta energia o que lhe garantiu o título de Mestre em Física. Em seguida, enveredou pela carreira de Educação

Carreira em Educação 
Sua carreira na área de Educação começa em escolas privadas no Rio de Janeiro em 2008. Durante 12 anos esteve a frente de preparatórios paras escolas militares como EsPCEx, IME, ITA, AFA, EN, EFOMM e outras.

Em 2010, Marco Vieira começou a se tornar especialista em Feiras Científicas. Até que em 2012 orientou alunos que junto com ele conquistaram o prêmio de primeiro lugar na área de Engenharia com a construção de um novo Método e Dispositivo de Desfibrilação Pós Epidérmica.